Die Saison 2015/16 war die dritte Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga unter dem Namen DEL2. Sie startete am 11. September 2015 und endete am 22. April 2016. Der Spielbetrieb wurde von der ESBG organisiert. In der Saison wurde erstmals das DEL2 Event Game veranstaltet, bei dem die Dresdner Eislöwen im Rudolf-Harbig-Stadion vor 31.853 Zuschauern auf die Lausitzer Füchse trafen.

Die DEL2-Meisterschaft gewannen die Kassel Huskies durch einen 4:0-Erfolg im Play-off-Finale gegen die Bietigheim Steelers. Da die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven im Sommer 2016 in die DEL aufgenommen wurden, verblieb der sportliche Absteiger, die Heilbronner Falken, als Nachrücker in der Liga.

Teilnehmer 
Neu in der Liga war der Oberliga-Aufsteiger EHC Freiburg. Dem EV Landshut wurde die Lizenz wegen Nichterfüllung der wirtschaftlichen Voraussetzungen verweigert. Die eigentlich abgestiegenen Heilbronner Falken bewarben sich daher nachträglich erfolgreich um die Lizenz zur Teilnahme an der DEL2-Saison 2015/2016. Die weiteren möglichen Nachrücker EV Duisburg und EV Regensburg verzichteten auf eine Bewerbung bzw. zogen diese zurück.

Modus 
Zunächst wurde die Hauptrunde gespielt. Die Mannschaften trafen in einer Doppelrunde in 52 Spielen jeweils viermal aufeinander. Die ersten sechs Mannschaften waren für die Play-offs direkt qualifiziert. Die vier Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 spielten in Pre-Play-offs zwei weitere Teilnehmer aus. Die vier Letztplatzierten spielten in Play-downs einen direkten Absteiger in die Oberliga aus.

Stadien

Hauptrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Anm.: V nach Verlängerung; P nach Penalty-Schießen
Endstand am 1. März 2016, 52. Spieltag

Hauptrundentabelle 
Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit wurden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, war die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhielten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit vier gegen vier Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wurde ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verlor eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhielt sie keine Punkte.

Endstand am 1. März 2016, 52. Spieltag; Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, PSS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, PSN = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Gesamtpunkte, T = Tore, GT = Gegentore, Str. = Strafminuten;
Erläuterungen: ; ;

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten, PPT = Powerplay-Tore, SHT = Unterzahltore; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlage, GT = Gegentore, SO = Shutouts, SaT = Schüsse aufs Tor, SVS = Saves (gehaltene Schüsse), Sv% = gehaltene Schüsse (in), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Pre-Play-offs 
In den Pre-Play-offs spielten die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 der Hauptrunde in zwei Best-of-Three-Serien zwei Teilnehmer an den Play-offs aus. Der Siebte der Hauptrunde spielte gegen den Zehnten und der Achte gegen den Neunten. Lautete der Spielstand nach der regulären Spielzeit von 3×20 Minuten unentschieden, erfolgte nach 15-minütiger Pause eine Verlängerung von 20 Minuten, solange bis ein Tor erzielt wurde. Die 20-minütigen Verlängerungen wurden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, solange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen war. Die Spiele fanden am 4., 6. und am 8. März 2016 statt.

Play-offs

Modus 
Die ersten sechs Platzierten der Hauptrunde und die beiden Gewinner der Pre-Play-offs spielten in drei Runden und im Modus Best-of-Seven vom 11. März bis 22. April den Sieger aus.

Endeten Spiele nach der regulären Spielzeit von 3×20 Minuten unentschieden, erfolgte eine Verlängerung von 20 Minuten, jedoch nur solange, bis ein Tor erzielt wurde. Die das Tor erzielende Mannschaft war mit dem entsprechenden Ergebnis Sieger. Die 20-minütigen Verlängerungen wurden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, solange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen war.

Play-off-Baum 
In jeder Runde trat der verbleibende Beste der Hauptrunde gegen den verbleibenden Schlechtplatziertesten der Hauptrunde und der verbleibende Zweitbeste gegen den verbleibenden Zweitschlechtesten der Hauptrunde (usw.) an.

Play-off-Viertelfinale 
Die Play-off-Viertelfinalspiele wurden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 11., 13., 15., 18., 20., 22. und 24. März 2016 statt.

Play-off-Halbfinale 
In den Halbfinalbegegnungen traten der verbleibende Beste gegen den verbleibenden Schlechtesten und die beiden anderen Mannschaften gegeneinander an. Die Play-off-Halbfinalspiele wurden ebenfalls im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 26. und 28. März und am 1., 3., 5. und 8. April 2016 statt. Der Termin am 10. April 2016 war nicht mehr erforderlich.

Play-off-Finale 
Die Play-off-Finalspiele werden ebenfalls im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 15., 17., 19. und 22. April 2016 statt. Die Termine am 24., 26. und 29. April 2016 waren nicht mehr erforderlich.

Kader des DEL2-Meisters

Beste Scorer 
Quelle: DEL2; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: DEL2; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Bestwert

Play-downs 
In den Play-downs spielten die vier letztplatzierten Mannschaften der Hauptrunde in drei Best-of-Seven-Serien den sportlichen Absteiger aus.

Erste Runde 
Die Spiele fanden am 11., 13., 15., 18., 20., 22. und am 24. März 2016 statt.

Zweite Runde 
Die Spiele fanden am 26. und 28. März und am 1., 3., 5., 8. und 10. April 2016 statt.

Auszeichnungen 
 Bester Spieler: Justin Kelly (Bietigheim Steelers)
 Bester Stürmer: Justin Kelly (Bietigheim Steelers)
 Bester Goalie: Mikka Rämö (EC Bad Nauheim)
 Bester Verteidiger: Gabe Guentzel (Fischtown Pinguins Bremerhaven)
 Bester Rookie: Vladislav Filin (Dresdner Eislöwen)
 Bester Trainer: Petri Kujala (EC Bad Nauheim)
 Fairplay-Team: Dresdner Eislöwen
 Play-off-MVP: Markus Keller, (Kassel Huskies)

Weblinks

Einzelnachweise 

201516
Eishockeysaison 2015/16